Sekula oder Sekuła ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Sekula (1951–2013), US-amerikanischer Künstler
 Andrzej Sekuła (* 1954), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur polnischer Herkunft
 John E. Sekula (John Sekula, 1969–2010), US-amerikanischer Gitarrist
 Jürgen Sekula (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Mirosław Sekuła (* 1955), polnischer Politiker (Platforma Obywatelska)
 Shelley Sekula-Gibbs (* 1953), US-amerikanische Politikerin
 Sonja Sekula (1918–1963), Schweizer Künstlerin